De hond van de Baskervilles - roman van Arthur Conan Doyle
 The Hound of the Baskervilles (1939) - Amerikaanse verfilming van bovenstaande roman
 The Hound of the Baskervilles (1959) - Britse verfilming van bovenstaande roman